Pop (от  — популярная культура) — сокращённое обозначение массовой культуры; см. также поп-музыка.
 СМИ
 Pop — кабельный телеканал, вещающий в США с 1981 года.  
 Pop — телеканал для детей, вещающий в Великобритании и Ирландии с 2003 года.  
  — модный журнал, издающийся в Великобритании с 2000 года. 
  — спортивный журнал, издающийся в Австралии с 2005 года.
 Альбомы
 Pop — студийный альбом рок-группы U2 (1997).
  — альбом рок-группы Tones on Tail (1984).
 
  — альбом Йоахима Витта (2004).

Аббревиатура 
 POP3 () — 3-я версия протокола почтового отделения для получения клиентом сообщений электронной почты с сервера.
 POP-Port — интерфейс для мобильных телефонов Nokia. 
 PoP () — точка присутствия, термин, употребляемый в телекоммуникациях для операторов первого уровня.
 PoP () — серия компьютерных игр.
 POP (англ. Proof of payment) - подтверждение платежа.

См. также 
 
 Рор (кириллицей)